Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2011 (offiziell: 2011 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 4. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 15. bis 24. April des Jahres in der US-amerikanischen Stadt Saint Paul, Minnesota statt. Gespielt wurde im St. Paul Curling Club.

Die Schweizer Mannschaft konnte, in der Besetzung Alina Pätz und Sven Michel, den dritten WM-Titel mit einem klaren Sieg in sechs Ends gegen Russland sichern.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Weiße Gruppe

Tabellen der Round Robin 
 Die grün unterlegten Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.
 Die gelb unterlegten Mannschaften haben eine Chance auf das Viertelfinale. Der beste Drittplatzierte kommt in das Viertelfinale. Die beiden anderen Teams müssen in das Viertelfinal-Qualifikationsspiel.
 Bei Punktgleichheit um den dritten Gruppenplatz werden die Platzierungen im Tie-Breaker ausgespielt.

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Weiße Gruppe

Ergebnisse der blauen Gruppe

17. April 
 Sonntag, 17. April 2011 11:30, Runde 1

 Sonntag, 17. April 2011 15:00, Runde 2

18. April 
 Montag, 18. April 2011 08:00, Runde 4

 Montag, 18. April 2011 21:30, Runde 7

19. April 
 Dienstag, 19. April 2011 15:00, Runde 9

20. April 
 Mittwoch, 20. April 2011 08:00, Runde 12

 Mittwoch, 20. April 2011 11:00, Runde 13

 Mittwoch, 20. April 2011 14:30, Runde 14

21. April 
 Donnerstag, 21. April 2011 08:00, Runde 17

 Donnerstag, 21. April 2011 11:30, Runde 18

 Donnerstag, 21. April 2011 18:00, Runde 20

 Donnerstag, 21. April 2011 21:30, Runde 21

Ergebnisse der roten Gruppe

17. April 
 Sonntag, 17. April 2011 15:00, Runde 2

18. April 
 Montag, 18. April 2011 08:00, Runde 4

 Montag, 18. April 2011 18:00, Runde 6

 Montag, 18. April 2011 21:30, Runde 7

19. April 
 Dienstag, 19. April 2011 11:30, Runde 8

 Dienstag, 19. April 2011 15:00, Runde 9

 Dienstag, 19. April 2011 18:00, Runde 10

20. April 
 Mittwoch, 20. April 2011 08:00, Runde 12

 Mittwoch, 20. April 2011 14:30, Runde 14

 Mittwoch, 20. April 2011 18:00, Runde 15

 Mittwoch, 20. April 2011 21:30, Runde 16

21. April 
 Donnerstag, 21. April 2011 11:30, Runde 18

 Donnerstag, 21. April 2011 14:30, Runde 19

Ergebnisse der weißen Gruppe

17. April 
 Sonntag, 17. April 2011 15:00, Runde 2

 Sonntag, 17. April 2011 21:30, Runde 3

18. April 
 Montag, 18. April 2011 14:30, Runde 5

 Montag, 18. April 2011 18:00, Runde 6

 Montag, 18. April 2011 21:30, Runde 7

19. April 
 Dienstag, 19. April 2011 11:30, Runde 8

 Dienstag, 19. April 2011 15:00, Runde 9

 Dienstag, 19. April 2011 21:30, Runde 11

20. April 
 Mittwoch, 20. April 2011 08:00, Runde 12

 Mittwoch, 20. April 2011 18:00, Runde 15

 Mittwoch, 20. April 2011 21:30, Runde 16

21. April 
 Donnerstag, 21. April 2011 08:00, Runde 17

 Donnerstag, 21. April 2011 11:30, Runde 18

 Donnerstag, 21. April 2011 14:30, Runde 19

 Donnerstag, 21. April 2011 18:00, Runde 20

Tie-Breaker 
Im Tie-Breaker standen sich die punktgleichen Mannschaften aus der blauen bzw. roten Gruppe gegenüber.

 Freitag, 22. April 2011 08:00

 Freitag, 22. April 2011 11:30

Play-off

Qualifikationsspiel 
Der Sieger zog in das Viertelfinale ein.
 Freitag, 22. April 2011 15:00

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Freitag, 22. April 2011 20:00

Halbfinale 
 Samstag, 23. April 2011 09:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Samstag, 23. April 2011 14:00

Finale 
 Samstag, 23. April 2011 14:00

Endstand

Weblinks 
 2011 World Mixed Doubles Curling Championship. worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation, results.worldcurling.org (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Saint Paul (Minnesota)
Curling (Vereinigte Staaten)